Ла Асекија има више значења:

 Ла Асекија, Кебрада де лос Лора (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Асекија, Лас Каноас (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику